Ви́льнюсский уе́зд () — уезд на юго-востоке Литвы, самый большой из десяти уездов Литвы по территории и количеству жителей. Граничит с Алитусским, Каунасским, Панявежским и Утенским уездами, а также с Гродненской областью и Витебской областью Белоруссии.

Административное деление 
Уезд образует территории:

 Вильнюсское городское самоуправление (21 староство)
 Вильнюсское районное самоуправление (23 староства)
 Тракайское районное самоуправление (8 староств; город Тракай)
 Укмергское районное самоуправление (12 староств; Укмерге, местечко Вяпряй)
 Шальчининкское районное самоуправление (13 староств; города Шальчининкай, Эйшишкес)
 Швенчёнское районное самоуправление (14 староств; Швенчёнис, Швенчёнеляй, Пабраде)
 Ширвинтское районное самоуправление (8 староств; город Ширвинтос, местечки Багаславишкес, Чёбишкес, Гялвонай, Кернаве, Муснинкай, 485 деревни)
 Электренское самоуправление (8 староств; города Электренай и Вевис, местечко Сямялишкес, 276 деревень)

Население

Этнический состав

Примечания

Ссылки 

 https://web.archive.org/web/20050406222013/http://www1.std.lt/htm-psl/vasv/english.htm
 http://www.vilnius.aps.lt